Albrecht (Albert) I, Rooms-Duits koning
Albert van Saksen, koning
Albert I van België, koning